Оустон има више значења:

 Оустон (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Оустон (Тулум), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику